Miyama bezeichnet:
 Miyama, eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukuoka
 Miyama (Fukui), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kyōto (eingemeindet nach Fukui)
 Miyama (Kyōto), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kyōto (aufgegangen in Nantan)

Miyama ist der Familienname folgender Personen:
 Aya Miyama (* 1985), japanische Fußballspielerin
 Eijirō Miyama (* 1934), japanischer Künstler
 Sajirō Miyama (* 1917), japanischer Boxer
 Miyama Shizuo, japanischer Fußballspieler
 Toshiyuki Miyama (1921–2016), japanischer Jazzmusiker